Eastern SC (celým názvem: Eastern Sports Club; ) je čínský sportovní klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu. Nejznámějším oddílem je fotbalový, který působí na profesionální bázi. Založen byl v roce 1932. Jedná se o pětinásobného vítěze hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Od sezóny 2013/14 působí v hongkongské nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Mong Kok Stadium s kapacitou 6 769 diváků.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl basketbalu.

Historické názvy 

 1932 – Eastern AA (Eastern Athletic Association)
 2012 – Eastern Salon FT (Eastern Salon Football Team)
 2015 – Eastern Long Lions FT (Eastern Long Lions Football Team)

Získané trofeje 

 Hong Kong First Division League / Premier League ( 5× )
 1955/56, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 2015/16
 Hong Kong Senior Challenge Shield ( 10× )
 1939/40, 1952/53, 1955/56, 1981/82, 1986/87, 1992/93, 1993/94, 2007/08, 2014/15, 2015/16
 Hong Kong FA Cup ( 4× )
 1983/84, 1992/93, 1993/94, 2013/14

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1935–1936: Hong Kong Second Division League
 1936–1997: Hong Kong First Division League
 1997–2003: Hong Kong Second Division League
 2003–2005: Hong Kong Third 'A' Division League
 2005–2007: Hong Kong Second Division League
 2007–2009: Hong Kong First Division League
 2009–2012: Hong Kong Third 'A' Division League
 2012–2013: Hong Kong Second Division League
 2013–2014: Hong Kong First Division League
 2014– : Hong Kong Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 

Hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1932